UFC 140: Jones vs. Machida — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организацией Ultimate Fighting Championship 10 декабря 2011 года на арене «Эйр Канада-центр» в Торонто, Канада.

В главном бою вечера Джон Джонс во второй раз защитил титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе, выиграв технической сдачей у Лиото Мачиды.

Предыстория 
Изначально президент UFC Дэйна Уайт анонсировал, что в главном бою вечера UFC 140 сойдутся Лиото Мачида и Фил Дэвис. Однако через некоторое время ему стало известно о недолеченной травме колена Дэвиса, и он признал, что анонс был сделан преждевременно. В качестве альтернативы сообщалось о бое между Джоном Джонсом и Рашадом Эвансом, но Эванс так же не смог выступить на этом турнире, поскольку тоже не до конца восстановился после травмы. В конце концов было утверждено, что оспаривать принадлежащий Джонсу титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе будет Мачида.

Вторым по значимости событием стало противостояние Фрэнка Мира и Антониу Родригу Ногейры. Около трёх лет назад бойцы уже встречались друг с другом, Ногейра тогда владел титулом временного чемпиона UFC в тяжёлом весе, и Миру удалось выиграть тот бой техническим нокаутом — тем самым он нанёс бразильскому бойцу первое в карьере досрочное поражение.

В карде турнира присутствовал и брат-близнец Ногейры, Антониу Рожериу, соперником которого стал Тито Ортис. Они должны были подраться ещё на UFC Fight Night 24 в марте, но Ортис тогда вынужден был отказаться от боя из-за травмы, и его заменил Фил Дэвис. Восстановившись от травмы, Ортис попал в число участников UFC 140, где его соперником изначально являлся Рич Франклин. Франклину потребовалось провести операцию на плече, и организаторы вернулись к первоначальной задумке о бое между Ортисом и Ногейрой.

Соперником Брайана Эберсоула должен был стать Рори Макдональд, но 8 ноября тот снялся с турнира в связи с травмой, и его заменили Клодом Патриком. Патрика подняли в основной кард из прелимов, где его соперником был Рич Аттонито. Аттонито, в свою очередь, остался в прелимах — ему в оппоненты дали новичка организации Джейка Хехта.

Деннис Холлман не смог уложиться в лимит лёгкого веса, показав на взвешивании 158,5 фунта. Его лишили 20 % гонорара в пользу соперника, в то время как их бой с Джоном Макдесси перешёл в промежуточную весовую категорию.

Результаты

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $75,000:
 Бой вечера: Джон Джонс — Лиото Мачида
 Нокаут вечера: Чон Чхан Сон
 Приём вечера: Фрэнк Мир

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC
События 10 декабря
Спорт в Канаде в 2011 году
Декабрь 2011 года
Международные спортивные соревнования в Торонто